Název Rychvald má více míst:

 Rychvald – město v okrese Karviná
 Rychvald (zámek) – zámek ve stejnojmenném městě v okrese Karviná
 Rychvald (hrad) – zřícenina hradu v okrese Blansko
 Rychvald (tvrz) – zaniklá tvrz s hospodářským dvorem v okrese Rakovník